A Equipe de Botsuana de Copa Davis representa Botsuana na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Botswana Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Botsuana)

Botsuana